Häberling ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Häberling (1919–2012), Schweizer Komponist und Dirigent
 Heinrich Häberling (1764–1804), Schweizer Landwirt und Politiker